Baksa Dénes (Salgótarján, 1995. február 17. –) magyar labdarúgó. Posztját tekintve hátvéd.

Források 
 

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Videoton labdarúgói
1995-ben született személyek
A BFC Siófok labdarúgói
Élő személyek